Жванецький Михайло Михайлович
 5931 Жванецький
 Жванецький замок